Alepin désigne un habitant d’Alep en Syrie ; on écrit aussi Alépin et Alepins.

 Alex Alepin (né en 1975), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Brigitte Alepin (née en 1961), une fiscaliste québécoise.